Jacques Vendroux peut faire référence à trois membres d'une même famille française, originaire de Calais : 

 Jacques Vendroux (1897-1988), industriel et homme politique, frère d'Yvonne de Gaulle. Il fut député-maire de Calais ;

 Jacques-Philippe Vendroux (1923-2002), haut fonctionnaire, fils du précédent. Il fut député de Saint-Pierre-et-Miquelon (1968-1973) ; 

 Jacques Vendroux (né en 1948), journaliste sportif, fils du précédent.